Plusieurs ouvrages portent le nom d'Anthologie de la poésie française, dont :
 Anthologie de la poésie française, par André Gide (1949) ;
 Anthologie de la poésie française par Pierre Seghers ;
 Anthologie de la poésie française par Georges Pompidou (1961) ;
 Anthologie de la poésie française, par Maurice Nadeau et Robert Kanters (12 vol., Éd. Rencontre, 1966-1967) ;
 Anthologie de la poésie française, dirigé par Jean Orizet (Ed. Larousse).
 Anthologie de la poésie française, de Villon à Verlaine, écrit par Annie Collognat-Barès